Гайдамаха — українське прізвище.

 Гайдамаха Андрій — Голова проводу ОУНР (2001—2009).
 Гайдамаха Данило — український відеоблогер.
 Гайдамаха Федір — посол до австрійського парламенту (Райхсрат) та Галицького сейму.

Українські прізвища